Сергей Анатольевич Чернов (род. , Пермь, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Университет-Югра».

Карьера 
Сергей Чернов — воспитанник пермского баскетбола, начинал свою карьеру в «Урал-Грейт». Впоследствии, в связи с расформированием команды, перешёл в самарские «Красные Крылья».

Следующим клубом Сергея стал владивостокский «Спартак-Приморье», в составе которого Чернов стал победителем Суперлиги.

Сезон 2011/2012 Сергей провёл в Саранске, в составе команды «Рускон-Мордовия». Сам Чернов называл этот сезон худшим с баскетбольной точки зрения. Но именно в Саранске он встретил свою будущую жену, что «перевешивает всё остальное».

После сезона в «АлтайБаскете» Чернов вернулся в родной город, став игроком «Пармы». В составе пермской команды в сезоне 2015/2016 Сергей стал бронзовым призёром чемпионата Суперлиги, а также обладателем Кубка России.

Успешный сезон 2015/2016 позволил «Парме» добиться включения в сильнейшую российскую баскетбольную лигу — Единую лигу ВТБ. В межсезонье Чернов был выбран капитаном команды.

Несмотря на то, что дебютный сезон в элите сложился для пермской команды тяжело, Чернов был одним из её лидеров, набирая в среднем 12,2 очка за матч и делая 4,4 результативные передачи. В единственном победном для «Пармы» матче лиги ВТБ против белорусского клуба «Цмоки-Минск» Сергей стал самым результативным игроком, набрав 23 очка.

В июне 2018 года Чернов вернулся в «Спартак-Приморье».

Летом 2020 года Чернов продолжил карьеру в «Университете-Югра».

Личная жизнь 
1 июля 2014 года Сергей Чернов и его девушка Екатерина официально стали мужем и женой.

27 мая 2020 года Чернов защитил выпускную квалификационную работу в дистанционном формате в Колледже олимпийского резерва Пермского края и получил квалификацию «Педагог по физической культуре и спорту».

Достижения 
  Чемпион Суперлиги: 2010/2011
  Бронзовый призёр Суперлиги: 2015/2016
  Обладатель Кубка России: 2015/2016
  Бронзовый призёр Кубка России: 2016/2017

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Рускон-Мордовия»
Игроки БК «АлтайБаскет»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Купол-Родники»
Игроки БК «Университет-Югра»